

Toponyme 
 Acme, village de l'Alberta, au Canada
 Acme (Washington)
 
 Acme, une ville fantôme située dans le Comté de Hardeman au Texas
 Acme Farm Supply Building, bâtiment commercial américain situé à Nashville (Tennessee), et inscrit au Registre national des lieux historiques

Entreprises 
 , cabinet d'architectes basé à Londres
 Association des assureurs mutuels et coopératifs en Europe, création de l'ICMIF
 ACME Shark, société de production détenue par Robert C Cooper et Brad Wright
 ACME Diamants Canada inc., société minière canadienne
 , une société n'ayant pas subsisté très longtemps et ayant contribué à développer le chasseur amphibie ACME Anser
 ACME, fabricant d’électroménager américain des années 1950, 1960.
 Acme Interactive, une entreprise de jeu vidéo, qui fusionne avec Malibu Comics en 1992 pour former Malibu Comics Entertainment

Informatique 
 Acme, éditeur de texte multi-fenêtre
 ACME, un protocole de communication permettant le déploiement automatisé d’une infrastructure à clés publiques

Autres 
 , album de Blues Explosion
 Association pour le contrat mondial de l'eau, association militant pour que la propriété et la gestion des services d'eau et d'assainissement s'inscrivent dans le domaine public
 Acme Novelty Library, une série de comics créée par Chris Ware publiée par Fantagraphics Books
 Acmé, le point extrême d'une tension, d'un propos ou d'une situation
 ACME Corporation, société fictive apparue dans l'univers Looney Tunes

Voir aussi 
 AqME, groupe de metal français